Евге́ний Григо́рьевич Марты́нов (22 мая 1948, Камышин, Сталинградская область — 3 сентября 1990, Москва) — советский эстрадный певец и композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола (1987).

Старший брат композитора, аранжировщика, журналиста, продюсера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Юрия Мартынова.

Биография 
Родился 22 мая 1948 года в Камышине (ныне Волгоградская область). Отец Григорий Иванович, командир стрелкового взвода, вернулся с войны инвалидом, мать была медсестрой на фронте. Мать, Нина Трофимовна (1924—2011), в годы войны служила в эвакуационных госпиталях 3-го Украинского фронта, где и познакомилась с раненым солдатом Григорием Мартыновым. Она его выходила и вышла за него замуж. Через 5 лет семья переехала на Донбасс (на родину отца), г. Артёмовск. В школьном возрасте Женя увлёкся рисованием и добился известных успехов. Затем изучал фокусы, которые с удовольствием демонстрировал на школьных концертах. Старший сын с восхищением слушал игру отца на аккордеоне, а когда подрос, стал обучаться и сам. Когда ему исполнилось 11 лет, отец купил ему настоящий аккордеон. Учился в школе он хорошо и без особого труда. Но больше всего юный Мартынов любил учиться игре на отцовском баяне. Женя рано проявил способности к музыке. Отец научил его играть сначала на баяне, затем на аккордеоне. Окончил артёмовское музучилище по классу кларнета. В 1967 году поступил в Киевскую консерваторию имени П. И. Чайковского, однако вскоре перевелся в Донецкий музыкально-педагогический институт (ныне консерватория имени С. С. Прокофьева), который досрочно окончил в 1971 году. В 1972 году в Москве в качестве композитора познакомился с Майей Кристалинской, которая впервые исполнила его песню «Берёзка» на стихи С. Есенина и представила молодого композитора публике в театре эстрады. С лестной рекомендацией исполнительницы Мартынов отправился в «Росконцерт», где его прослушали, остались довольны и решили испытать в качестве солиста-вокалиста в сборной эстрадной программе. В том же году по центральному телевидению прозвучала песня «Моя любовь» в исполнении Гюлли Чохели. С 1973 года Евгений Мартынов жил в Москве и работал сначала в Государственном концертном объединении «Росконцерт» (солистом-вокалистом), а затем в издательствах «Молодая гвардия» и «Правда» (музыкальным редактором-консультантом). В июне 1973 года Мартынов завоевал звание лауреата Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Минске, исполнив там песни «Тёмная ночь», «Летят перелётные птицы» и свою «Балладу о матери», за исполнение которой он получил приз зрительских симпатий. Не успел прийти первый успех, как судьба стала испытывать его на прочность. Очень скоро песня «Баллада о матери» была отмечена на всесоюзном телевизионном фестивале «Песня-74», и сделала имя Евгения Мартынова всенародно известным. За период с 1973 года по настоящее время неоднократно выезжал за рубеж по официальным линиям Министерства культуры СССР, ЦК ВЛКСМ, общества «Родина», Спорткомитета, Союза композиторов, а также в составе туристских групп. В 1974 году он одерживает победу на всесоюзном телевизионном фестивале советской песни «Молодые голоса». Член Союза композиторов СССР с 1984 года.

В 1978 году Евгений Мартынов снялся в художественном музыкальном фильме «Сказка как сказка», в котором сыграл роль жениха-романтика. Но на этом актерская карьера музыканта и закончилась.

В своём творчестве Евгений Мартынов опирался на наиболее удачные лирические или гражданственные стихотворения И. Р. Резника, А. Д. Дементьева, Р. И. Рождественского, М. С. Пляцковского и других выдающихся советских поэтов. Мелодии Мартынова красивые, порой весьма прихотливые, светлые и душевные, хорошо оркестрованные. Голос Мартынова — очень звонкий, бархатный, мягкий тенор (баритональный тенор), достаточно широкого диапазона (ему предлагали стать оперным певцом) и с редким красивым тембром. Именно характерный тембр является отличительной чертой мартыновского голоса. Благодаря сценической внешности, личному обаянию, а также вдохновенной, оптимистической манере пения Мартынов нёс заряд положительных эмоций, передавая слушателю чувство радости и восхищения. Даже трагические и драматические по сюжету песни («Лебединая верность», «Баллада о матери») у Мартынова заканчиваются светло и возвышенно. Песни Мартынова исполняли выдающиеся советские певцы 1970—1980-х годов — София Ротару, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Валентина Толкунова, Вадим Мулерман, Александр Серов, Георгий Минасян, Мария Кодряну, Михаил Чуев, Эдуард Хиль, Ирина Отиева и другие. В настоящее время некоторые песни Мартынова поют и записывают Юлиан, Ирина Шведова, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак.

В конце 80-х для советской эстрады наступили не самые лучшие времена. На сцену пришли новые музыкальные герои, группы «Ласковый май», «На-На», «Комбинация» и тому подобные. Мартынов продолжал активно работать, выступать, но былой радости этот процесс уже не доставлял. От переживаний Мартынов стал чаще выпивать. Авторских отчислений стало мало, доходы были уже совсем не те. В 1988 году по совету друзей-космонавтов Мартынов прошёл полное медицинское обследование в Звёздном городке. Вышел после лечения помолодевшим, повеселевшим.

С 1988 года состоял в штате редакции журнала «Крестьянка» (издательства ЦК КПСС «Правда») — музыкальным редактором-консультантом.

За годы исполнительской деятельности Мартынов много гастролировал в разных странах — он побывал в США, Мексике, Канаде, Бразилии, Италии, Аргентине, Испании, Бельгии, Индии и Швейцарии. Побывал на многих фестивалях и конкурсах — «Молодые голоса», «Золотой Орфей», «Мелодии друзей», «Дечинский якорь»…

Несмотря на многочисленные победы и успех, к песням Мартынова часто придирались. Бывало, что на критику той или иной песни Евгений отвечал, что она нравится народу, ему в ответ говорили, что народ надо воспитывать. В середине семидесятых Мартынову и Дементьеву пришлось долго и упорно убеждать главного редактора Центрального телевидения, что строки из песни «Лебединая верность», звучавшие так «Улететь в края далёкие лебедь не мог» не имеют никакого отношения к эмиграции евреев.

Песня «Лебединая верность» является визитной карточкой Евгений Мартынова, её часто называют гимном настоящей любви, песен не о любви в репертуаре Мартынова почти не было. Он был настоящим лириком, без цинизма, без иронии. «В обычной жизни он был достаточно наивным человеком, — вспоминает Лев Лещенко, — у нас у всех присутствует наив, актёр не может без этого существовать, иначе он не будет ничему верить». Мартынов искренне верил в то, о чём пел, возможно, именно поэтому его песни и не устаревают.

Смерть 
Умер 3 сентября 1990 года. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Обстоятельства смерти описываются очевидцами неоднозначно. По словам случайного знакомого, певец почувствовал себя плохо в лифте. В дальнейшем его обнаружили не в своём, а в соседнем доме: Мартынов лежал весь в крови и хрипел; вызвали скорую помощь, которая но медики не успели помочь..

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Незадолго до смерти, 27 августа 1990 года на отборочном выпуске фестиваля «Песня года-90» исполнил свою последнюю песню «Марьина роща» на стихи Ильи Резника.

Семья 

У Мартынова была семья. В 1978 году он женился на любимой девушке Эвелине Константиновне (в девичестве Старченко) из Киева. Сын — Сергей (1984 г.р., назван в честь Рахманинова и Есенина). После смерти Евгения Эвелина с сыном эмигрировали в Испанию. Брат Евгения Мартынова — Юрий (1957 г.р.) — композитор.

Награды и премии 
 Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Минске, 1973 г.
 Лауреат X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Берлин, 1973 г.
 Гран-при международного конкурса эстрадных песен «Братиславская лира», Братислава, 1975 г., (впервые на конкурсе победил представитель СССР)
 Серебряная медаль на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии, 1976 г.
 Премия Ленинского комсомола (1987) — за создание произведений для детей и юношества и большую работу по эстетическому воспитанию молодёжи

Дискография 
 1975 — Поёт Евгений Мартынов (33С62 05815-6)
 1975 — Поёт Евгений Мартынов (Г62-04685-6)
 1976 — Евгений Мартынов поёт свои песни (33С62-08735-36)
 1977 — Евгений Мартынов поёт свои песни (33С62-09381-2)
 1980 — Евгений Мартынов поёт свои песни (33С60-12521-22)
 1982 — Песни Е. Мартынова на стихи Михаила Пляцковского (33С62-17539-40)
 1982 — Заклятье/Не надейся (Г62-09205-6)
 1983 — Песня, в которой ты (С62 19505 005)
 1986 — Евгений Мартынов поет свои песни (45 С62 25009 002)
 1989 — А любовь права. Песни Евгения и Юрия Мартыновых
 1994 — Песня о моей любви
 1994 — Яблони в цвету
 1997 — Лебединая верность
 2000 — Я лечу к тебе. Звезды российской эстрады поют песни Евгения Мартынова
 2001 — Я тебе весь мир подарю
 2004 — Великие исполнители России ХХ века
 2007 — Золотая коллекция Ретро
 2007 — Имена на все времена
 2008 — Поёт Евгений Мартынов

Наиболее известные песни и музыкальные композиции 

 А любовь права! — Михаил Танич, исп. Е. Мартынов, Галина Невара
 А я без Волги просто не могу — Андрей Дементьев, исп. Е. Мартынов, Валентина Толкунова, Екатерина Шаврина
 Аленький цветочек — Леонид Дербенёв, исп. Тамара Миансарова
 Алёнушка — А. Дементьев, исп. Е. Мартынов
 Ах, как хочется влюбиться! — А. Дементьев и Алексей Пьянов, исп. Е. Мартынов
 Баллада о матери — А. Дементьев, исп. София Ротару, Е. Мартынов, Ренат Ибрагимов, Лев Лещенко, Валентина Бирюкова
 Белая сирень — Анатолий Поперечный, исп. Е. Мартынов, Галина Ненашева, Ксения Георгиади
 Берёзка — Сергей Есенин, исп. Е. Мартынов
 Благодарность матерям — Леонид Дербенёв, исп. Е. Мартынов
 Былое эхо — Алексей Мажуков — Владимир Харитонов; исп. Е. Мартынов
 Васильковые глаза — Юрий Мартынов — Юрий Гарин, исп. Евгений Мартынов (Песня-посвящение Анне Герман)
 В мире чудаков — Ольга Чернышова, исп. Е. Мартынов
 Венок любви — в музыкальной редакции Юрия Мартынова, Сергей Каргашин, исп. Таня Острягина
 Верую в тебя — Андрей Вознесенский, исп. Е. Мартынов
 Весёлый зонтик — Игорь Кохановский, исп. Е. Мартынов, вокальный квартет «Улыбка»
 Время думать о девчонках — Владимир Харитонов, исп. Е. Мартынов
 Все влюбляются, влюбляются — Владимир Харитонов, исп. Людмила Николаева
 Встреча друзей — Роберт Рождественский, исп. Е. Мартынов, Валерий Топорков, Эдуард Хиль
 Выдумал тебя! — Михаил Танич, исп. Е. Мартынов, Александр Серов
 День рождения — Андрей Дементьев, исп. Иосиф Кобзон
 Добрые сказки детства — Роберт Рождественский, исп. Анне Вески и Е. Мартынов, Сергей Захаров
 Если есть любовь — Михаил Пляцковский, исп. Е. Мартынов и Ирина Понаровская, Галина Невара
 Если сердцем молод — А. Дементьев и Давид Усманов, исп. Вадим Мулерман, ВИА «Самоцветы», группа «Доктор Ватсон»
 Есть на земле Москва — Роберт Рождественский, исп. Лев Лещенко
 Заклятье — Назрул Ислам (перевод с бенгальского Михаила Курганцева), исп. Ирина Понаровская, Е. Мартынов, Ксения Георгиади, Ирина Отиева, Бируте Петриките,
 Звучи, любовь! — Роберт Рождественский, исп. Е. Мартынов
 Земля цветов (Радуга) — Игорь Шаферан, исп. Е. Мартынов, ВИА «Надежда», Николай Гнатюк
 Июнь — А. Дементьев и А. Пьянов, исп. Е. Мартынов
 Колыбельная пеплу — Юстинас Марцинкявичус (перевод с литовского Леонида Миля), исп. Е. Мартынов
 Комсомол нигде не подведёт — Юрий Мартынов — А. Дементьев и А. Пьянов, исп. Е. Мартынов
 Кукушкина слеза — Анатолий Поперечный, исп. Е. Мартынов
 Ласточки домой вернулись — А. Дементьев, исп. Е. Мартынов
 Лебединая верность — А. Дементьев, исп. София Ротару, Е. Мартынов, Мичел, Раиса Мкртчян
 Летом и зимой — А. Дементьев, исп. Е. Мартынов
 Мамины глаза — Михаил Пляцковский, исп. Е. Мартынов, Эдуард Хиль
 Марш-воспоминание — Роберт Рождественский, исп. Е. Мартынов
 Марьина роща — Илья Резник, исп. Е. Мартынов
 Медовый август — Римма Казакова, исп. Е. Мартынов
 На качелях — Онегин Гаджикасимов, исп. Е. Мартынов
 Натали — А. Дементьев, исп. Е. Мартынов
 Начни сначала — Андрей Вознесенский, исп. Е. Мартынов, С. Ротару
 Наш день — А. Дементьев, исп. София Ротару, Е. Мартынов, ВИО «Современник», Ирина Понаровская, Ксения Георгиади,
 Не надейся! — Михаил Пляцковский, исп. Е. Мартынов, и ВИА ,,Лейся,Песня,, женский вокал и вокальная аранжировка , Марина Школьник.
 Не разлюби меня — Михаил Пляцковский, исп. Людмила Зыкина
 Невеста — Игорь Шаферан, исп. Е. Мартынов
 Отчий дом — А. Дементьев, исп. С. Ротару и Карел Готт, Е. Мартынов, С. Ротару (соло)
 Песня, в которой ты — Роберт Рождественский, исп. Е. Мартынов
 Песня о моей любви — Сергей Островой, исп. Яак Йоала, Е. Мартынов, Геннадий Белов
 Письмо отца — А. Дементьев и Давид Усманов, исп. Вадим Мулерман, Е. Мартынов
 Повезло! — Михаил Танич, исп. Евгений Головин, Е. Мартынов
 Праздник юности — А. Дементьев и А. Пьянов, исп. ВИА «Пламя»
 Прости — А. Дементьев, исп. Е. Мартынов, Тынис Мяги
 Расскажи мне, мама — А. Дементьев и Давид Усманов, исп. Людмила Зыкина
 Свадебный вальс — Роберт Рождественский, исп. Е. Мартынов
 Свиданье при свечах — Анатолий Поперечный, исп. Александр Серов, Мари Карне и Иван Ильичёв
 Снится солдатам дом родной — Михаил Пляцковский, исп. Е. Мартынов, С. Иванов и П. Богачёв (КрАПП СА)
 Соловьи поют, заливаются — Давид Усманов, исп. Е. Мартынов, Михаил Котляр
 Страна моя, надейся на меня (Зовёт Земля) — А. Дементьев и Давид Усманов, исп. Е. Мартынов, Вадим Мулерман
 Так держать — А. Дементьев и А. Пьянов, исп Е. Мартынов
 Твоя вина — А. Дементьев и Давид Усманов, исп. С. Ротару, Леонид Серебренников, Нина Бродская, Аида Ведищева
 Трава-лебеда — Николай Добронравов, исп Е. Мартынов
 Тройка счастья — Е. Мартынов и Юрий Мартынов — Евгений Супонев, исп. Е. Мартынов
 Трубка мира — А. Дементьев и Давид Усманов, исп Е. Мартынов
 Ты приносишь мне рассвет — А. Дементьев и Давид Усманов, исп. Е. Мартынов, Аида Ведищева
 Ты скажи мне, вишня — Владимир Харитонов, исп. Е. Мартынов, Филипп Киркоров, Мария Кодряну
 У Есенина день рождения — А. Дементьев, исп. Людмила Зыкина, Е. Мартынов
 У песни есть имя и отчество — Марк Лисянский, исп. Галина Ненашева
 Царевна с нашего двора — А. Пьянов, исп. рок-группа «Альфа»
 Цвета любви (на украинском языке) — Владимир Кудрявцев (русский текст В. Болдыревой); исп. Е. Мартынов, Юрий Богатиков
 Чайки над водой — А. Дементьев, исп. София Ротару, Е. Мартынов, Анастасия, вокальный квартет «Улыбка»,Яак Йоала
 Чудо любви — Игорь Кохановский, исп. Е. Мартынов
 Этот май — Татьяна Коршилова, исп. Е. Мартынов
 Эхо первой любви — Роберт Рождественский, исп. Е. Мартынов, А. Серов
 Я ещё вернусь — песенная редакция Юрия Мартынова, Роберт Рождественский, исп. Михаил Евдокимов
 Я жду весну — Андрей Дементьев, исп. София Ротару, Е. Мартынов, Валентина Толкунова, Анна Герман, Ирина Шведова
 Я тебе весь мир подарю — Илья Резник, исп. Александр Серов, Яак Йоала, Е. Мартынов.
 Яблони в цвету — Илья Резник, исп. С. Ротару, Е. Мартынов, Сергей Захаров, ВИА «Современник», оркестр Братиславского радио, Людмила Сенчина, Николай Басков
 Я лечу к тебе — подтекстовка и песенная редакция Юрия Мартынова, исп. Наталия Афанасьева
 Прелюдия для фортепиано (1967)
 Романс для кларнета и фортепиано (1966)

Фильмография 
  — «Сказка как сказка» (реж. Олег Бийма) — Жених-певец-романтик

 Память 
 В городе Артёмовск назван дом культуры (бывший ДК имени Ленина) в честь Евгения Мартынова.
 В 1992 году одна из улиц Артёмовска названа именем Евгения Мартынова.
 По инициативе деятелей культуры и друзей артиста в Москве в 1993 году создано московское культурное общество «Клуб Евгения Мартынова», занимающееся культурной и благотворительной деятельностью, пропагандирующее творческое наследие замечательного композитора и певца.
 В 1993 году был назван почётным гражданином города Камышин.
 В 1998 году Юрий Мартынов издал книгу «Лебединая верность Евгения Мартынова: факты биографии, воспоминания о жизни, размышления о творчестве».
 В 2000 году состоялся первый донецкий открытый фестиваль-конкурс лирической песни имени Е. Г. Мартынова «Отчий дом», на котором впервые была представлена песня «Я лечу к тебе».
 В 2015 году в Камышине открыта Каштановая аллея, названная в честь Евгения Мартынова, также был установлен памятник в его честь.
Разбирая бумаги Евгения Мартынова, его брат Юрий нашёл записи, которые можно считать творческим завещанием музыканта. Там есть такие строки: «Мне близка гражданская лирика — продолжение традиций советской песни. Важно сохранить всё лучшее, что было написано композиторами в этом жанре. Надо продолжать традиции, иначе мы погубим нашу национальную песенную русскую культуру. Сейчас моду стали диктовать девочки лет 14 — 17. Для них главное — танцевальный ритм. Отсюда и стишки соответствующего содержания. Люди разучились петь. А что важнее — развлекательность в музыке или её воспитательное значение? У песни есть авторы. Ныне культура безымянная, необузданная, нет никакой ответственности за сочинение. Не уважают членов Союза композиторов. А профессионалов надо уважать, мы так стремились ими стать! Член творческого союза — почти что олицетворение застоя, а вот парень с гитарой — это прораб перестройки!.. Песня должна объединять людей всех возрастов!»

 Документальные фильмы 
 «Лебединая песня Евгения Мартынова» (документальный фильм Веры Хомутовой, Россия, 2005).
 «Евгений Мартынов. Последний романтик» (документальный фильм Владимира Викулина, Россия, 2009).
 «Евгений Мартынов»'' (документальный телефильм Алексея Горевича, из цикла «Как уходили кумиры…», Россия, 2010).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Композиторы-песенники
Выпускники Донецкой музыкальной академии
Члены Союза композиторов СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище